Municipio de Van Meter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Van Meter (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Van Meter (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.